Can, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandra Can (n. 1946), politiciană și ministră moldoveană.
 Emre Can (n. 1994), fotbalist german de origine turcă.

Vezi și
 Cana